Svetovni pokal v alpskem smučanju je zaporedje več tekem v alpskem smučanju, ki jih nadzira FIS. Tekmovanja potekajo na smučiščih Evrope, ZDA in Kanade v štirih osnovnih disciplinah: slalom, veleslalom, Super veleslalom in smuk. Poleg tega prirejajo tudi posebne tekme za alpsko kombinacijo in še moštvene kombinacije. Po vsaki tekmi prvih 30 smučarjev prejme točke svetovnega pokala; ob koncu sezone smučar in smučarka, ki osvojita največje število točk, postaneta zmagovalca svetovnega pokala in dobitnika velikega kristalnega globusa. Poleg skupnega zmagovalca se podeljuje še nagrada za zmagovalce po posameznih disciplinah, za kar najboljši prejmejo Mali kristalni globus.

Svetovni pokal se prireja vsako zimo in velja za najvišje tekmovanje v alpskem smučanju za zimskimi olimpijskimi igrami in svetovnem prvenstvu, ki se prireja na vsaki dve leti. Na nižji ravni obstajajo še FIS - tekme, celinska tekmovanja, kot na primer pokal Evrope in Nor - Am pokal, ter seveda posamezna državna tekmovanja in številna prvenstva za mlajše.

Zmagovalci skupnega seštevka svetovnega pokala
Večkratni zmagovalci imajo v oklepaju označeno zaporedno številko zmage (#).

Skupni zmagovalci po državah

Največ skupnih zmag

Moški

Ženske

Najboljši smučarji po disciplinah

Moški

Ženske

Zmage v svetovnem pokalu

Moški 
 Obarvani so vsi aktivni smučarji.
 N/A - ta disciplina v obdobju ko so smučali nekateri smučarji ni obstajala.

Ženske 
 Obarvani so vsi aktivni smučarji.
 N/A - ta disciplina v obdobju ko so smučali nekateri smučarji ni obstajala.

Zmage v vseh disciplinah

Moški

 NA - zapisan pri smučarkarjih, ki so tekmovali takrat, ko še ni bilo superveleslaloma in kombinacije.

Ženske

 NA - zapisan pri smučarkah, ki so tekmovale takrat, ko še ni bilo superveleslaloma in kombinacije.

Rekordi Tine Maze

Viri

Zunanje povezave
FisAlpineWorldCup.com FIS Svetovni pokal v alpskem smučanju - Uradna stran FIS

Smučarska tekmovanja
Alpsko smučanje

Športne prireditve, ustanovljene leta 1967